La Coppa Radivoj Korać 2019  è la 17ª Coppa di Serbia di pallacanestro maschile (la 13ª con il nome di Coppa di Serbia).

Squadre
Le squadre qualificate sono le quattro squadre partecipanti alla Lega Adriatica 2018-19, le prime due classificate al termine del girone di andata della Košarkaška liga Srbije 2018-2019, più le due squadre finaliste della Coppa di Serbia del secondo livello. 

Crvena zvezda mts
FMP
Mega Bemax
Partizan NIS

Borac Čačak
Dynamic VIP PAY

Novi Pazar (vincitore)
Sveti Đorđe (finalista)

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Košarkaška liga Srbije 2018-2019

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2019
Coppa di Serbia di pallacanestro maschile